Чемпіонат Шотландії з футболу 1904—1905 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 20 серпня 1904 та фінішував 29 квітня 1905. Це 15-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій п'ятий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Додатковий матч

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1905
Шотландія
Шотландія